Moody [múdy] může znamenat:

příjmení
 Helen Willsová Moodyová (1905–1998), americká tenistka, 8× vítězka Wimbledonu
 Ivan Moody (* 1980), americký rockový zpěvák
 James Moody (hudebník) (1925–2010), americký jazzový hudebník a hudební skladatel
 Micky Moody (* 1950), britský kytarista
 Raymond Moody (* 1944), americký spisovatel, psycholog a lékař, který se zabývá zážitky umírajícíh

jiný význam
 Moodyho letecká základna ve státě Georgie v USA
 The Moody Blues, anglická rocková skupina
 Moody's, ratingová a analytická společnost